Franquía puede referirse a: 
Franquía: Situación en la cual un buque tiene paso franco para hacerse a la mar o tomar determinado rumbo.
Franquía: Puerto fluvial de  Uruguay.